Il toponimo Kakoma può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Kakoma, comune del distretto di Chibombo
Kakoma, comune del distretto di Mafinga
Kakoma, comune del distretto di Mwinilunga